Francisco de Igualada, també conegut com a Dionís Estruch Vives, va ser un investigador que va néixer a Igualada (Barcelona) el 9 d'octubre de 1907 i va morir el 29 de novembre de 1962. Va ingressar amb dinou anys al seminari diocesà de Vic després d'haver estat novell en l'orde caputxí. Acabada la seva carrera sacerdotal, va ser destinat al vicariat apostòlic de Caquetá (Colòmbia) l'any 1931. Va ser rector i secretari del Centre d'Investigacions Lingüístiques i Etnogràfiques de l'Amazònia Colombiana (CILEAC), que va tenir com a seu la població de Sibundoy, en el departament del Putumayo. Allà va treballar amb la col·laboració del pare Marcelino de Castellví, investigador de les expressions aborígens de l'Amazònia colombiana. El rigor i mètode desenvolupats en els seus estudis parcials sobre la música dels pobles amazònics indiquen que posseïa una gran formació acadèmica. La seva obra més coneguda és Musicología indígena de l'Amazònia colombiana, en la que a banda de recopilar cants, proposa una anàlisi musical pròpiament dita. Va tornar a Catalunya l'any 1946. Va publicar diversos articles en revistes i alguns llibres sobre temes missionals, i tant a Colòmbia com a Catalunya va posar al servei de la litúrgia els seus dots de músic i cantant.

Bibliografia 

Emilio, C. (2023b). Diccionario de la musica espanola e hispanoamericana / Dictionary of Spanish and Latin American music: Faura - Guataca: 5. Grupo Anaya Comercial.

Igualadins